Güldenkammer steht für:

 die „Güldenkammer“, ein historischer Prunkraum im Bremer Rathaus aus dem Jahr 1608, der 1904/05 von Heinrich Vogeler neu gestaltet wurde und der heute zu den Bedeutenden Bauwerken des Jugendstils in Deutschland gehört
 
 Die Güldenkammer, eine ehemalige Bremer Kulturzeitschrift (1910–1916 erschienen)